Горгофо́на (, «убийца Горгоны») — в древнегреческой мифологии — эпитет Афины.
 Аналогично, Горгофо́н () — эпитет Персея.
 Горгофоной звалась также дочь Персея и Андромеды. От первого брака она родила Левкиппа и Афарея, от второго (с Эбалом) — Гиппокоонта, Тиндарея и Икария.

Имена греческого происхождения